Дюфо́ () — фамилия французского происхождения. Известные носители:
 Дюфо, Ги (род. 1943) — канадский кинооператор и кинорежиссёр.
 Дюфо, Люс (род. 1966) — квебекская певица.
 Дюфо, Пьер-Арман (1795—1877) — французский деятель и писатель по призрению слепых и экономист.